Bredvatten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bredvatten (Ucklums socken, Bohuslän), sjö i Stenungsunds kommun,  (25 ha)
Bredvatten (Västerlanda socken, Bohuslän), sjö i Lilla Edets kommun,

Se även
Bredvattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn